Falkenstein steht für:
 Falkenstein (Familienname) – dort auch zu Namensträgern

Falkenstein ist der Name folgender Adelsgeschlechter:
 Falkenstein (Harzgrafen), dynastisches Geschlecht am südöstlichen Harz
 Falkenstein (hessisches Adelsgeschlecht), ein Adelsgeschlecht aus der Pfalz und Hessen (Grafschaft Falkenstein)
 Daun-Falkenstein, ein Zweig des Adelsgeschlechtes der Daun und Erben der Grafschaft Falkenstein
 Herren von Falkenstein (Höllental), ein Adelsgeschlecht von der Burg Falkenstein (Höllental) im Schwarzwald
 Herren von Falkenstein (Schramberg), ein Adelsgeschlecht von der Burg Falkenstein (Schramberg) im Schwarzwald
 Falkenstein (bayerisches Adelsgeschlecht), ein bayerisches Adelsgeschlecht (Nebenzweig der Grafen von Weyarn: Herren und Grafen von Falkenstein-Neuburg)
 Falkenstein (schweizerisches Adelsgeschlecht), ein schweizerisches und später schwäbisches Grafen- und Freiherrengeschlecht mit Stammsitz auf Neu-Falkenstein (Balsthal), ein Seitenzweig der Freiherren von Bechburg
 Falkenstein (vogtländisches Adelsgeschlecht) von der Burg Falkenstein (Vogtland)

Falkenstein heißen folgende geographische Objekte:

Städte und Gemeinden:
 Falkenstein (Oberpfalz), Markt im Landkreis Cham, Bayern
 Falkenstein (Pfalz), Gemeinde im Donnersbergkreis, Rheinland-Pfalz
 Falkenstein/Harz, Stadt im Landkreis Harz, Sachsen-Anhalt
 Falkenstein/Vogtl., Stadt im Vogtlandkreis, Sachsen
 Falkenstein (Niederösterreich), Marktgemeinde im Bezirk Mistelbach, Niederösterreich

Ortsteile:
 Falkenstein (Buchenbach), Ortsteil der Gemeinde Buchenbach, Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald, Baden-Württemberg
 Falkenstein (Eselsburger Tal), Ortsteil der Gemeinde Gerstetten, Landkreis Heidenheim, Baden-Württemberg
 Falkenstein (Donnersdorf), Ortsteil der Gemeinde Donnersdorf, Landkreis Schweinfurt, Bayern
 Falkenstein (Flintsbach am Inn), Teilort der Gemeinde Flintsbach am Inn, Landkreis Rosenheim, Bayern
 Falkenstein (Hamburg), Ortsteil des Hamburger Stadtteils Blankenese
 Falkenstein (Königstein), Ortsteil der Stadt Königstein im Taunus, Hochtaunuskreis, Hessen
 Falkenstein (Ludwigsstadt), Ortsteil der Stadt Ludwigsstadt, Landkreis Kronach, Bayern
 Falkenstein (Oedheim), Weiler der Gemeinde Oedheim, Landkreis Heilbronn, Baden-Württemberg
 Falkenstein (Rinchnach), Ortsteil der Gemeinde Rinchnach, Landkreis Regen, Bayern
 Falkenstein (Waldhof-Falkenstein), Ortsteil der Gemeinde Waldhof-Falkenstein, Eifelkreis Bitburg-Prüm, Rheinland-Pfalz

 Falkenstein (Gemeinde Hofkirchen), Ortschaft der Gemeinde Hofkirchen im Mühlkreis, Bezirk Rohrbach, Oberösterreich
 Falkenstein (Gemeinde Fischbach), Katastralgemeinde von Fischbach, Bezirk Weiz, Steiermark

historische Ortsnamen und Exonyme:
 Falkenstein, Kreis Kulm, (Danzig-) Westpreußen, seit 1945: Grzegórz, Ortschaft der Gmina Chełmża in der Woiwodschaft Kujawien-Pommern, Polen 
 Falkenstein, Kreis Friedeberg (Neumark), Brandenburg, seit 1945: Sokólsko, Ortschaft der Gmina Strzelce Krajeńskie in der Woiwodschaft Lebus, Polen
 Falkenstein, Kreis Osterode, Ostpreußen, seit 1945: Zajączkowo (Łukta), Ortschaft der Gmina Łukta in der Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen
 Sokoliwka (Lwiw, Schtschyrez), Dorf in der Westukraine
 Falsztyn, Ortschaft der Gmina Łapsze Niżne in der Woiwodschaft Kleinpolen, Polen

historische Territorien:
 Herrschaft Falkenstein in Oberbayern
 Grafschaft Falkenstein in der Pfalz

 Herrschaft Falkenstein (Unterharz) im Unterharz, heute Sachsen-Anhalt
 weitere Territorien siehe Burg Falkenstein

Baulichkeiten:
 Burg Falkenstein – etliche Burgen, Burgruinen und Schlösser
 Villa Falkenstein – mehrere Häuser
 Talsperre Falkenstein in Sachsen

Berggruppen, Berge, Erhebungen und Felsen: 
 Großer Falkenstein (1315 m), im Bayerischen Wald bei Bayerisch Eisenstein und Zwiesel, Landkreis Regen, Bayern
 Falkensteinkamm (1293 m), Gebirgsgruppe in den Allgäuer Alpen bei Pfronten, Landkreis Ostallgäu, Bayern
 Falkenstein (1267,5 m), Gipfel des Falkensteinkamms; mit Burg Falkenstein (Pfronten)
 Kleiner Falkenstein (ca. 1190 m), im Bayerischen Wald bei Bayerisch Eisenstein und Zwiesel, Landkreis Regen, Bayern
 Falkenstein (Chiemgauer Alpen) (1181 m), in den Chiemgauer Alpen bei Inzell, Landkreis Traunstein, Bayern
 Falkenstein (Schwarzau im Gebirge) (1013 m), Felsen am Handlesberg bei Schwarzau im Gebirge, Bezirk Neunkirchen, Niederösterreich
 Falkensteinwand (795 m), in den Salzkammergut-Bergen bei St. Gilgen, Bezirk Salzburg-Umgebung, Land Salzburg, Österreich; mit Falkensteinkirche
 Falkenstein (Sengsengebirge) (737 m), Berg am Sengsengebirge im Steyrtal bei St. Pankraz, Oberösterreich
 Falkenstein (Frankenfels) (720 m), Berg mit Felswand (Falkensteinmauer) bei Frankenfels, Bezirk Sankt Pölten-Land, Niederösterreich
 Rocher de Falkenstein (Frankreich; Bas-Rhin) (662 m), Felsen in der Nähe von Sélestat, oberhalb des Villé-Tals, Bas-Rhin, Elsass, Frankreich
 Falkenstein (Habichtswälder Bergland) (461,9 m), in den Hinterhabichtswälder Kuppen nahe Sand (Bad Emstal), Landkreis Kassel, Hessen; mit Burgruine Falkenstein (Bad Emstal)
 Falkenstein (Sächsische Schweiz) (381,2 m), Felsen in der Sächsischen Schweiz bei Bad Schandau, Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge, Sachsen
 Falkenstein (Allerheiligen im Mühlkreis), Granitfelsturm im Naturpark Mühlviertel bei Allerheiligen, Bezirk Perg, Oberösterreich
 Falkenstein (Bad Herrenalb), Rotliegend-Felsen im Nordschwarzwald bei Bad Herrenalb, Landkreis Calw, Baden-Württemberg
 Falkenstein (Bockau), Felsen im Erzgebirge bei Bockau, Erzgebirgskreis, Sachsen
 Falkenstein (Jonsdorf), Felsen im Zittauer Gebirge bei Jonsdorf, Landkreis Görlitz, Sachsen
 Falkenstein (Osttirol), Kletterwand in den Hohen Tauern bei Matrei in Osttirol, Bezirk Lienz, Bundesland Tirol, Österreich
 Falkenstein (Thüringen), Felsen im Thüringer Wald bei Tambach-Dietharz, Landkreis Gotha, Thüringen

sowie:
 Bergrevier Falkenstein, Bergbaurevier im Schwazer Bergbau bei Schwaz, Bezirk Schwaz, Bundesland Tirol, Österreich
 Naturpark Falkenstein-Schwarzau im Gebirge, bei Schwarzau im Gebirge, Bezirk Neunkirchen, Niederösterreich
 Naturschutzgebiet Schlosspark Falkenstein, bei Falkenstein (Oberpfalz), Landkreis Cham, Bayern

Schiffe:

Falkenstein, Weiteres:
 Falkenstein, Publikation, siehe Falkensteinerbund
 Falkenstein (Band), deutsches Neofolk-/Pagan-Musikprojekt
 Brauerei Falkenstein, Lienz, Bundesland Tirol

Siehe auch:
 Falckenstein
 Oberfalkenstein
 Walkenstein